Вуд (округ, Огайо)
Вуд (округ, Техас)
Вуд (округ, Західна Вірджинія)
Вуд (округ, Вісконсин)